Stanisław Działyński (zm. 1617) – wojewoda chełmiński i malborski, kasztelan elbląski
 Stanisław Działyński (zm. 1643) – kasztelan gdański i elbląski, starosta tolkmicki
 Stanisław Działyński (zm. 1677) – wojewoda malborski, starosta kiszporski i tolkmicki
 Stanisław Samuel Działyński (zm. 1719) – starosta kiszporski